Хмо́нги (самон. ; хмонг; H'Mông) — этническая группа родом из горных областей современных КНР, Вьетнама, Лаоса и Таиланда. Входят в группу народов мяо в южном Китае. Исторически хмонги жили в районе реки Хуанхэ, но гонения со стороны цинских властей стали причиной ряда восстаний в XVIII—XIX веках, подавление которых унесло жизни миллионов людей, и повлекли за собой массовую миграцию в южном направлении. По переписи 1990 года в КНР проживало 7,4 млн людей мяо-происхождения, из них 5,4 млн считали родным один из языков мяо, в том числе 2 млн — хмонгский язык, точнее один из нескольких его диалектов. Кроме этого, 780 тыс. хмонгов живут во Вьетнаме (1999); 460 тыс. в Лаосе (7,4 % населения) и 151 тыс. в Таиланде.

Хмонги в Лаосе 
Первые хмонги мигрировали на территорию современного Лаоса в 1810—1820-х годах. Несмотря на то, что они старались селиться в удалённой местности, между ними и народом кхму происходили вооружённые столкновения за право возделывать землю на плато Сиангкхуанг.

В 1893 году на территории Лаоса был установлен французский протекторат. В 1896 году новыми властями была введена налоговая система. Хмонги стали обязаны платить налоги дважды: местным чиновникам и колониальной администрации. После того, как старейшины хмонгов сообщили сборщикам податей, от которых они и узнали о введении нового налога, о невозможности выполнить их требования, власти выслали против них милицейский отряд. Собранное хмонгами ополчение само атаковало франко-лаосское войско, после чего колониальные власти пошли на смягчение изначальных условий. В 1918 году племянник деревенского старейшины Па Чай поднял восстание в Северном Вьетнаме, названное колониальными властями «восстанием сумасшедшего». Предводитель объявил себя исполнителем небесной воли и призывал хмонгов сражаться за создание независимого королевства со столицей в Дьенбьенфу. Восстание распространилось на заселённых хмонгами территориях Тонкина и северного Лаоса общей площадью около 40 тысяч километров, закончившись в 1921 году с убийством Па Чая. Впоследствии французские власти отстранили от сборов налогов тайских чиновников и ввели систему частичного самоуправления.

В 1960 году много хмонгов в Лаосе было набрано американским ЦРУ в ополчение для участия в боевых действиях против движения Патет Лао социалистической ориентации в ходе гражданской войны в Лаосе (1960—1975). С 1968 года основные бои происходили между отрядами хмонгов и регулярной армией Демократической Республики Вьетнам, хотя велась и гражданская война между роялистами и Патет Лао. Однако сопоставимое число мяо набиралось и движением Патет Лао для борьбы против королевского правительства и ЦРУ. 

В 1975 году, после окончания Вьетнамской войны, около 60 тысяч хмонгов бежали на гору Фубиа (высшая точка Лаоса), и отсюда на протяжении последующих десятилетий оказывали сопротивление новому коммунистическому правительству.

Генерал ополчения Ванг Пао был хмонгом по происхождению. Его штаб-квартира была в городе Лонг Ченг, население которого во время войны достигло трёхсот тысяч, при этом две трети составляли мяо. В ходе боевых действий военных лётчик — мяо Ли Луэ вошёл в историю военной авиации как совершивший наибольшее количество боевых вылетов.

После неудач во Вьетнаме и окончания войны американцы вынуждены были покинуть Лаос, и генерал Ванг Пао был эвакуирован в Таиланд, с территории Лаоса бежало много людей, помогавших США в этой войне, в том числе около трёхсот тысяч хмонгов. Отдельные отряды хмонгов продолжали сопротивление, в том числе движение Чао Фа, Этническая организация освобождения Лаоса (её лидер организация Па Као Хэ участвовал в международной конференции антикоммунистических повстанцев 1985 года), Объединённый национальный фронт освобождения Лаоса. Однако помощь оружием и финансами была явно недостаточной, движение не достигло крупных успехов. Разрозненные боевые действия против правительственных войск продолжает ополчение самообороны Чао Фа под командованием Чонг Лор Хэ.

Хмонги во Вьетнаме 

Несмотря на ограничение свободы вероисповедания во Вьетнаме, в XXI веке хмонги-протестанты неофициально практикуют свои религиозные обряды, хотя они и находятся под постоянным контролем государства.

Хмонгская диаспора 
Потерпев поражение в 1975 году, сотни тысяч хмонгов бежали в Таиланд, а также искали политическое убежище в странах Запада. Тысячи этих беженцев переселились в США и страны Европы с конца 1970-х годов. Хмонги имеют высокую рождаемость. В США по переписи 2000 года проживало свыше  хмонгов, во Франции  (в том числе 1500 во Французской Гвиане). Хмонги живут также в Канадe, Австралии, Аргентине и других странах. Приблизительно 8000 хмонгских беженцев остаются в Таиланде.

С 1990 года ООН стала проводить операции по возвращению беженцев-хмонгов из Таиланда в Лаос. Не все мяо согласились вернуться, опасаясь преследований. Часть мяо была распределена по другим странам.

Немало хмонгов продолжает проживать в Лаосе, они занимают территорию выше 1000 м в горах. Все народы группы мяо трудолюбивы и ориентированы на коллективную деятельность, поэтому деревни хмонгов достаточно благополучны.

См. также 
 Мяо

Примечания

Литература 
 

Народы Китая
Народы Лаоса
Народы Мьянмы
Народы Вьетнама
Народы Таиланда
Народы мяо-яо